– japoński motocyklista.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1997
Japońscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Tokio